

Patronyme 

 Robert Lee Willie (1958-1984), criminel de la Louisiane.

Personnages 
 Willie le jardinier, un personnage de la série Les Simpson
 Willie le Géant, un personnage de Disney, issu du film Coquin de printemps (1947)

Films 

 Willie, film muet de Colin Campbell sorti en 1914. 
 Willie, mini-série québécoise diffusée en 2000.

Voir aussi 
 Les autres diminutifs de  : , , , .